The Mark of Zorro ist der englische Titel unterschiedlicher Filme:

 Das Zeichen des Zorro (1920, Originaltitel)
 Im Zeichen des Zorro (1940, Originaltitel)
 Ah sì? E io lo dico a Zzzzorro! (1975, Internationaler Titel)